Miejscowości w USA:
 Juniata – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Juniata (ang. Juniata Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Juniata (ang. Juniata Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Juniata (ang. Juniata Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Juniata (ang. Juniata Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Juniata (ang. Juniata Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Juniata (ang. Juniata Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Juniata (ang. Juniata County) – w stanie Pensylwania